Оссо-де-Синка (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 27.66 км². Население — 735 человек (на 2010 год). Расстояние — 98 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски